Parnay, commune française du Cher ;
 Parnay, commune française de Maine-et-Loire.
 Île de Parnay, île française sur la Loire, sur la commune de Parnay.